Uniporus är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Brinkmann 1914. Enligt Catalogue of Life ingår Uniporus i familjen Uniporidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Uniporus är enda släktet i familjen Uniporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Uniporus